2 miejscowości w Estonii:
 Karilatsi – wieś w prowincji Põlva, w gminie Kõlleste
 Karilatsi – wieś w prowincji Põlva, w gminie Vastse-Kuuste